Campo de Borja ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien. Sie liegt im Westen der Provinz Saragossa und hat auf einer Fläche von  km²  Einwohner (Stand ). Damit erreicht die Comarca eine Dichte von 22,42 Einwohnern pro Quadratkilometer. Ihre Hauptstadt ist Borja, die größte der 18 Gemeinden der Comarca. Sie schließt das Weinanbaugebiet Campo de Borja ein, in dem Weine mit Denominación de Origen (Herkunftsbezeichnung) hergestellt werden.

Der Campo de Borja grenzt im Westen an die Comarca Tarazona y el Moncayo, im Norden an die Region Navarra (Comarca Tudela), im Osten an die Comarcas Ribera Alta del Ebro und Cinco Villas und im Süden an Aranda und Valdejalón.

Gemeinden

Weblinks 

Comarca in der Provinz Saragossa